Die Liga Leumit 2000/01 war die zweite Spielzeit als der nur noch zweithöchsten israelischen Fußballliga. Sie begann am 12. August 2000 und endete am 26. Mai 2001.

Modus 
Die 12 Mannschaften traten zunächst in 33 Spielen dreimal gegeneinander an. Danach spielten die ersten sechs, sowie die letzten sechs Teams getrennt voneinander in einer Einfachrunde von fünf Spielen gegeneinander. Somit konnte es vorkommen, dass nach 38 Spielen der Siebte mehr Punkte hatte als der Sechste.

Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Ligat ha’Al 2001/02 auf, die beiden Tabellenletzten mussten in die drittklassige Liga Alef absteigen.

Vereine 
Vor Saisonbeginn zog Maccabi Akko nach Kiryat Ata und wurde umbenannt in Maccabi Ironi Kiryat Ata.

Abschlusstabelle 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2000 01
Fußballsaison 2000/01